Ieșirea poate să se refere la:

 Ieșirea dintr-o clădire
 Informația produsă de un calculator, vezi Intrare/ieșire
 Puterea sau lucrul mecanic de ieșire a unei mașini
 Cartea Exodului cunoscută ca Ieșirea
 Ieșire toracică o regiune anatomică a corpului uman